Лунка има више значења:

 Лунка (Видра), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка (Лупша), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка (Пошага), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка (Ваља Лунга), насеље у округу Алба у Румунији
 Лунка (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лунка (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лунка (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Лунка (Лунка), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Лунка (Варфу Кампулуј), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Лунка (Амару), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунка (Пујешти), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунка (Патарлађеле), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунка (К.А. Росетти), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунка (Воинешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Лунка (Мороени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Лунка (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Лунка (Бајица), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Лунка (Баја де Криш), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Лунка (Граждури), насеље у округу Јаши у Румунији
 Лунка (Пашкани), насеље у округу Јаши у Румунији
 Лунка (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Лунка (Оничени), насеље у округу Њамц у Румунији
 Лунка (Борка), насеље у округу Њамц у Румунији
 Лунка (Ванатори Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Лунка (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Лунка (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Лунка (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Лунка (Бужорени), насеље у округу Валча у Румунији
 Лунка (Окнеле Мари), насеље у округу Валча у Румунији
 Лунка (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Лунка (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Лунка (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Лунка (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Лунка (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији